Alarm har flere betydninger:
 Alarm (film) − en dansk film fra 1938
 Røgalarm
 Alarmanlæg
 Bilalarm
 Babyalarm